«Братисла́вская»
 Братиславская — улица в Москве
 Братиславская — действующая станция метро в Москве, на Люблинско-Дмитровской линии
 Братиславская — проектируемая станция метро в Киеве, на Подольско-Вигуровской линии
 Братиславская фондовая биржа — словацкая фондовая биржа

См. также 
 Братиславский край
 Братиславский Град
 Братиславский зоопарк